Stark County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Stark County (Illinois)
Stark County (North Dakota)
Stark County (Ohio)